Czeglédi Pál (1659–1712) költő, református lelkész, teológus
 Czeglédi Pál (1979) Junior Prima díjas közgazdász